Los Ramones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ramones (kommun), Nuevo León, 
 Los Ramones, Nuevo León, ort,